

Familienamen 
 Jozef Weyns, Vlaams heemkundige
 Walter Weyns, cultuurfilosoof en hoogleraar universiteit Antwerpen

Dierennamen 
 Weyns duiker, zoogdier
 Weyns' wever, zangvogel